Bourne steht für:
 Bourne (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bourne (Filmreihe), Verfilmungen der Bourne-Romane
 Jason Bourne, fiktive Figur aus den Bourne-Romanen von Robert Ludlum und Eric van Lustbader

Bourne ist der Name folgender

geographischer Objekte:
 Bourne (Isère), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isère
 Bourne Wharf River, Fließgewässer im Plymouth County, Massachusetts
 Bourne Lake, See im Montmorency County, Michigan
 Bourne Slough, See im Lake County, South Dakota
 Bourne Discovery Mine, Mine im Elko County, Nevada
 The Bourne (The Cut), ein Nebenfluss des The Cut in Berkshire, England
 The Bourne (River Rib), ein Nebenfluss des River Rib in Hertfordshire, England
 The Old Bourne, ein Nebenfluss des Dane End Tributary in Hertfordshire, England

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bourne (Kentucky), im Garrard County
 Bourne (Massachusetts), im Barnstable County
 Bourne (Oregon), im Baker County
 Bourne (Virginia), im Stafford County
 Bourne Brook, im Bennington County, Vermont
 Bourne Corners, im Barnstable County, Massachusetts
 Bourne Mills, im Bradford County, Pennsylvania

Orte in England:
 Bourne (Lincolnshire)

Orte in Dominica:
 Bourne (Dominica)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bourne Dairy, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 79003642
 Bourne Mansion, in Kennebunk, Maine, ID-Nr. 80000381
 Jonathan Bourne Public Library, in Bourne, Massachusetts, ID-Nr. 04000483
 Stephen G. Bourne House, in Fries, Virginia, ID-Nr. 12001168
 Bourne-Anderson House, in Taylorsville, Kentucky, ID-Nr. 77000648

Siehe auch:
 Bourne Creek
 River Bourne
 Bourn
 Borne
 Born
 Bourne-Shell